Contrattempo (Contratiempo) – film del 2016 diretto da Oriol Paulo
 Contrattempo – contrasto ritmico prodotto dall'alternarsi di pausa sul tempo forte e nota sul tempo debole